Porsche – casa automobilistica tedesca con sede a Stoccarda

Persone 
 Ferdinand Anton Ernst Porsche – imprenditore austriaco
 Ferdinand Porsche – ingegnere e imprenditore austriaco naturalizzato tedesco, noto per aver fondato la casa automobilistica Porsche
 Ferdinand Oliver Porsche – imprenditore austro-tedesco
 Susanne Porsche – produttrice cinematografica tedesca
 Wolfgang Porsche – imprenditore austro-tedesco